Всеволод Троицкий: Троицкий, Всеволод Сергеевич (1913—1996) — советский физик, член-корреспондент АН СССР.
 Троицкий, Всеволод Юрьевич (род. 1936) — российский литературовед, публицист, доктор филологических наук.